Roman Stanislavovitch Adamov (en ) est un footballeur russe né le 21 juin 1982 à Belaïa Kalitva, dans l'oblast de Rostov. Il évolue au poste d'attaquant.

Le sélectionneur de l'Équipe de Russie, Guus Hiddink, le retient parmi l'effectif de vingt-trois joueurs appelé à participer à l'Euro 2008.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance en juin 1982
Naissance dans l'oblast de Rostov
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du FK Moscou
Joueur de l'Akhmat Grozny